Baard ist der Familienname folgender Personen:

 Frances Baard (1901/1909–1997), südafrikanische Politikerin 
 Henricus Petrus Baard (1906–2000), niederländischer Kunsthistoriker